Moenikes ist der Familienname folgender Personen:

 Ansgar Moenikes (* 1959), deutscher römisch-katholischer Exeget des Alten Testaments
 Nicole Moenikes (* 1969), deutsche Kommunalpolitikerin (CDU) und Bürgermeisterin von Waltrop